Gil Álvarez de Albornoz
 Miiko Albornoz
 Severo Ochoa de Albornoz
 Gil Carrillo de Albornoz